Frass oder Fraß ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Fraß, deutscher Bankkaufmann und Kommunalpolitiker
 Hermann Frass (1910–1996), Südtiroler Redakteur, Fotograf und Buchautor
 Michael Frass (* 1954), österreichischer Internist und Hochschullehrer
 Monika Frass (* 1961), österreichische Althistorikerin
 Rudolf Frass (1880–1934), österreichischer Architekt
 Wilhelm Frass (1886–1968), österreichischer Bildhauer
 Wolf Frass (* 1948), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher sowie Hörbuchsprecher

Siehe auch:
 Fras
 Fräss
 Fraas
 Fraaß
 Fressen